Medy Ekofo Elito (Kinshasa, 20 maart 1990) is een Engelse profvoetballer van Congolese afkomst. Hij is een vleugelaanvaller.

Carrière
Elito doorliep de jeugdopleiding van Colchester United en maakte er op 17-jarige leeftijd zijn competitiedebuut in de uitwedstrijd bij Plymouth Argyle op 4 maart 2008 (4-1 verlies). Even later, op 29 maart 2008, scoorde hij ook zijn eerste competitiedoelpunt in de wedstrijd tegen West Bromwich Albion (4-3 verlies). Op 4 september 2009 tekende hij een nieuw tweejarig contract bij Colchester United dat hem in 2010 en 2011 voor korte tijd uitleende aan achtereenvolgens Cheltenham Town, Dagenham & Redbridge en opnieuw Cheltenham Town. Met ingang van het seizoen 2011-2012 werd hij definitief vastgelegd door Dagenham & Redbridge, waar hij zijn contract op 7 januari 2013 met twee jaar verlengde.

Op 15 juli 2014 maakte de voormalig Engels jeugdinternational de overstap naar de Nederlandse eerstedivisionist VVV-Venlo, waar hij een overeenkomst tekende voor de duur van twee jaar met een optie voor nog een jaar. Zijn verblijf in Venlo was weinig succesvol. Elito had moeite om er te aarden, kwam niet tot scoren en kon niet rekenen op een basisplaats. Op 22 juni 2015 maakte VVV bekend dat zijn contract in onderling overleg voortijdig is ontbonden. Vervolgens tekende Elito een contract bij Newport County. Een jaar later stapte hij over naar Cambridge United dat in dezelfde divisie uitkomt.

Statistieken

1Overige officiële wedstrijden, te weten League Cup, Football League Trophy, FA Trophy en play-off.
Laatste update: 25 december 2022

Zie ook
 Lijst van spelers van VVV-Venlo

Externe link
 Profiel en statistieken van Medy Elito op Transfermarkt.com

Elito, Medy
Elito, Medy